Georges Borgeaud peut désigner :
 Georges Borgeaud (1913-1998), peintre suisse.
 Georges Borgeaud (1914-1998), écrivain suisse de langue française et libraire valaisan.